Slovo fotogravura může znamenat:
jiný název pro heliogravuru. Jedna z grafických technik tisku z hloubky.
technologii z textilního průmyslu. Způsob, kterým se přenáší vzory pro potiskování textilií na tiskařské válce.

Reference